Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero 10 miliardi di km).

Distanze inferiori a 1013 m

  — Diametro stimato del sistema solare.
  Distanza del Voyager 1 dal Sole nel dicembre 2005.
  È la distanza corrispondente a un giorno luce.

Distanze superiori a 1014 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
+13